100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XIX Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Eliminacje i półfinały odbyły się 18 października, a finał 19 października 1968 roku.

Mistrzem olimpijskim został Australijczyk Michael Wenden, ustanawiając w finale nowy rekord świata (52,2). Pozostałe miejsca na podium zajęli reprezentanci Stanów Zjednoczonych: Kenneth Walsh, z czasem 52,8, zdobył srebro, a Mark Spitz wywalczył brąz (53,0).

Dzień wcześniej, w drugim półfinale, rekord olimpijski wyrównał Amerykanin Zachary Zorn (53,4). Kilka minut później rekord ten pobił Michael Wenden, uzyskawszy czas 52,9.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Półfinał 3

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

M